Ulmetu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ulmetu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Ulmetu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

Weiterhin ist Ulmetu der korsische Name von Olmeto.